Abraxas (god), stenen met beeltenissen van godheden
Abraxas (geslacht), een geslacht van nachtvlinders
Flamman & Abraxas - een House-duo
Abraxas (Santana), het tweede album van Santana (band)
Abraxas, de Maastrichtse Heerenvereniging Abraxas
Abraxas, de titel van een boek van Stefan De Raedt-van Wien over Satan en het satanisme